Die Damallsvenskan 2019 war die 32. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 13. April und dem 26. Oktober 2019 statt. Vom 23. Mai bis 20. Juli gab es wegen der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2019 eine Pause. Meister wurde der FC Rosengård, der zum elften Mal die schwedische Meisterschaft gewinnen konnte. Torschützenkönigin mit 14 Saisontoren wurde die Schwedin Anna Anvegård, die zunächst für Växjö DFF spielte und nach zwölf Spielen zum FC Rosengård wechselte. Die Abstiegsplätze belegten IF Limhamn Bunkeflo und Aufsteiger Kungsbacka DFF. Aus der zweitklassigen Elitettan stiegen Umeå IK und IFK Uppsala auf.

Tabelle 

}

Beste Torschützinnen 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spielerinnen nach Anzahl Elfmetern, danach alphabetisch sortiert.

Weblinks 
 Damallsvenskan 2019 bei soccerway.com

Einzelnachweise 

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 2019